Чемпіонат Європи з баскетболу 2022 або Євробаскет 2022 — 41-й турнір Євробаскету, організований ФІБА Європа. Став першим відтоді, як було домовлено, що Євробаскет відбуватиметься кожні чотири роки, за подібною системою кваліфікації, як для світової першості світу. Спочатку мав відбутися з 2 по 19 вересня 2021 року, але через пандемію COVID-19 і подальше перенесення Літніх Олімпійських ігор 2020 року на 2021 рік його було перенесено на вересень 2022 року.

Як і попередні два Євробаскети, цей турнір спільно приймають чотири країни. Ігри групового етапу відбулись у Чехії, Грузії, Німеччині та Італії. Фаза плей-оф відбудеться в Берліні, Німеччина.

Вибір господаря 

Для Євробаскету 2015 і 2017 ФІБА Європа пропонувала три варіанти заявок на домашнє проведення: попередньої групи, фінального раунду або проведення всього турніру. Зрештою, кожен із цих двох турнірів проходив у чотирьох містах чотирьох країн. Його втретє прийняли чотири країни.

Сім країн подали окремі кандидатури на проведення Євробаскету 2022: Чехія, Грузія, Німеччина та Італія були обрані приймаючими країнами 15 липня 2019 року на Центральній раді в Мюнхені, Німеччина.

Арени

Кваліфікація 

Кваліфікація розпочалася в листопаді 2017 року, дев’ять команд брали участь у попередніх кваліфікаціях, включаючи п’ять команд, які вибули з Європейської попередньої кваліфікації чемпіонату Світу 2019. Співгосподарі (Чехія, Грузія, Німеччина та Італія) брали участь у кваліфікації, незважаючи на те, що вже кваліфікувалися на Євробаскет-2022. Після російського вторгнення в Україну в 2022 році Росія була виключена з турніру та замінена Чорногорією.

Збірні, що відібралися на Євробаскет 2022

Маркетинг

Логотип 
Офіційний логотип було показано 16 грудня 2019 року.

Жеребкування 
Жеребкування відбулося 29 квітня 2021 року в Берліні, Німеччина.

Кожен із чотирьох господарів отримав право обрати федерацію-партнера за комерційними та маркетинговими критеріями. Ці команди автоматично потраплять до тієї ж групи, що й обрана країна-партнер.

Посіви 
24 кваліфіковані команди були посіяні відповідно до світового рейтингу ФІБА серед чоловіків.

Росію - агресора щодо України було замінено Чорногорією.

Груповий раунд

Група А

Група В

Група С

Група D

Плей-оф

1/8 фіналу

Чвертьфінали

Півфінали

Матч за третє місце

Фінал

Підсумкова таблиця

Статистика та нагороди

Статистичні лідери 

Очки

Підбори

Передачі

Блокшоти

Перехоплення

Символічна збірна турніру 
  Віллі Ернангомес (MVP)
  Лоренцо Браун
  Руді Гобер
  Денніс Шредер
  Янніс Адетокунбо

Примітки

Посилання 
 

Євробаскет
2022 у баскетболі
Вересень 2022
2022 у європейському спорті